

Codici 
 YV – codice vettore IATA di Mesa Airlines, una compagnia aerea statunitense con sede a Phoenix
 YV – reporting mark dell'AAR della ferrovia statunitense Yosemite Valley Railway 
 YV – codice riservato ISO 3166-1 alpha-2 del Venezuela

Altro 
 yV – simbolo dello yoctovolt
 YV – simbolo dello yottavolt
 YV – in uno schema elettrico, sigla che denota una elettrovalvola
 YV – sigla automobilistica internazionale del Venezuela

Note